Выборы в Боснии и Герцеговине делятся на выборы в Президиум и выборы в Парламентскую ассамблею. Члены Президиума избираются сроком на 4 года и представляют три основные народности Боснии: сербов, хорватов и боснийцев. Кандидат с наибольшим числом голосов избирается в Президиум. Парламентская ассамблея Боснии и Герцеговины состоит из Палаты представителей (42 человека) и Палаты народа (15 человек). В Палату представителей депутаты избираются на 4 года по пропорциональному распределению от каждой этнической группы, в Палату народа депутаты назначаются парламентами Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины. Как и многие страны, Босния и Герцеговина поддерживает многопартийную систему, у каждого народа есть своя доминирующая политическая партия.

Результаты минувших выборов

В Президиум (2014)

В Палату представителей (2014)

См. также 
 Политические партии Боснии и Герцеговины

Ссылки 
 Adam Carr's Election Archive
 Parties and Elections in Europe

Выборы в Боснии и Герцеговине